Cleis ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Cleis (* 1946),  Schweizer Zeichenlehrer, Fotograf Maler und Grafiker.
 Ugo Cleis (1903–1976), Schweizer Maler, Dekorationsmaler, Zeichner, Holzschneider, Mosaizist und Illustrator